Монтескьё-Гитто́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Л’Иль-ан-Додон. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31373.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 630 км к югу от Парижа, в 65 км к юго-западу от Тулузы.

По территории коммуны протекают реки Сав и .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 155 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 87 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 66 были экономически активными, 21 — неактивными (показатель активности — 75,9 %, в 1999 году было 68,9 %). Из 66 активных жителей работали 60 человек (35 мужчин и 25 женщин), безработных было 6 (3 мужчин и 3 женщины). Среди 21 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Экзуперия
 Церковь Св. Иоанна Евангелиста

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна